San Dionisio kan syfta på följande platser:

Filippinerna 
 San Dionisio, Filippinerna, kommun

Mexiko 

 San Dionisio Ocotepec, ort i Oaxaca, 
 San Dionisio, Chiapas, ort i Jiquipilas, 
 San Dionisio, Yucatán, ort i Peto, 
 San Dionisio, Zacatecas, ort i Villa González Ortega,

Nicaragua 

 San Dionisio, Nicaragua, kommun, Matagalpa,